Polüainosz ( k. – 278) görög matematikus, filozófus
Polüainosz (2. század) makedón történetíró